Pakhuis Hamburg in Groningen
Lagerhaus G in Hamburg